Gminy w USA:
 Stewarts Creek (ang. Stewarts Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett
 Stewarts Creek (ang. Stewarts Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry